Shut It Down – album degli Animosity del 2003
 Shut It Down – singolo di Pitbull del 2009, dall'album Rebelution